Ovo je spisak indijanskih rezervata i drugih plemenskih teritorija u Sjedinjenim Državama. U Kanadi je indijanski rezervat slična institucija.

Federalno priznati rezervati 
Najveći deo plemenskog zemljišta u Sjedinjenim Državama je federalna vlada izdvojila kao rezervate američkih starosedelaca. U Kaliforniji, oko polovine tih rezervata se naziva rančerijama. U Novom Meksiku, većina rezervata se nazivaju puebli. U nekim zapadnim državama, kao što je Nevada, postoje oblasti urođeničkih Amerikanaca koje nazivaju indijanskim kolonijama.

Od 3.796.742 kvadratnih milja (9.833.520 km²) površine Sjedinjenih Država, sledeći rezervati obuhvataju 49.933 kvadratnih milja (129.326 km²), ili oko 1,3% ukupne površine.

Reference

Literatura